Естре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний схід від Парижа, 75 км на схід від Ам'єна, 55 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 162 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 424,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки

Посилання 
 Естре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Естре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Ена